Hann. est l'abréviation officielle de « Hannoversch » dans le nom officiel de la ville allemande de Hannoversch Münden ;
 Hann est un quartier de la ville de Dakar ;
 Julius von Hann est un météorologue autrichien